Vitrac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Akwitania, w departamencie Dordogne
 Vitrac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Cantal
 Vitrac – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Owernia, w departamencie Puy-de-Dôme